«Окжетпес» () — стадион футбольного клуба «Окжетпес» (Кокшетау). Он был построен Кокшетауским заводом приборостроения в 1955 году и до 2004 года носил название «Торпедо».

Вместимость стадиона составляет 4 500 мест.

История 
Стадион был введен в эксплуатацию в 1955 году под названием «Торпедо». До реконструкции вместимость стадиона составляла 10,000 мест. В 2004 году была проведена реконструкция, которая кардинально видоизменила северную и южную трибуны, над последней появилась крыша. Наряду с командой, стадион получил новое название — «Окжетпес».

В 2009 году, в связи с участием ФК «Окжетпес» в Лиге Европы сезона 2009/2010, на стадионе был постелен новый натуральный газон и проведены другие работы для подготовки к матчу против «Зимбру» (Молдавия).

В 2017 году на стадионе был уложен искусственный газон последнего поколения.

Примечания

Ссылки 
 Стадион на сайте управления туризма, физической культуры и спорта Акмолинской области
 «Окжетпес» готовит стадион к матчам Лиги Европы 
 wikimapia 

Стадионы, построенные в 1955 году
Футбольные стадионы Казахстана
Спорт в Кокшетау
Здания и сооружения Кокшетау